Seebach (Baix Rin): municipi francès del departament del Baix Rin
 Seebach (Baden-Württemberg): municipi alemany de l'estat de Baden-Württemberg
 Seebach (Turíngia): municipi alemany de l'estat de Turíngia

Altres:
 Rasmus Seebach: (1980); músic danès